Schlimbach ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Schlimbach (1807–1896), Würzburger Orgelbauer

 Guido Schlimbach (* 1966), deutscher römisch-katholischer Theologe, Liturgiewissenschaftler, Publizist und Kunstvermittler
 Gustav Schlimbach (1818–1887), Orgelbauer und Musikalienhändler in Speyer
 Hermann Schlimbach (Orgelbauer) (1859– nach 1888), Sohn von Gustav, Bruder von Friedrich, Speyer
 Johann Caspar Schlimbach oder Schlimmbach (1777–1861), Orgel- und Instrumentenbauer
 Johann Kaspar Schlimbach (1820–1903), Orgel- und Instrumentenbauer
 Ludwig Schlimbach (1876–1949), Hochseesegler und Stifter des Schlimbach-Preis
 Martin Schlimbach (1811–nach 1861), Orgelbauer
 Martin Joseph Schlimbach (1841–1914), Orgel- und Instrumentenbauer
 Nivard Schlimbach (1747–1812), letzter Abt von Kloster Maria Bildhausen

Schlimbach ist ein Gewässername:
 Schlimbach (Gerisbach), rechter Zufluss des Gerisbachs (zur Sarner Aa im Sarnersee) unterhalb von Talen, Gemeinde Sarnen, Kanton Obwalden
 Schlimbach (Steinibach), linker Oberlauf des Steinibachs (zur Reuss im Vierwaldstättersee) bei Dattenmatt, Gemeinde Kriens, Wahlkreis Luzern-Land, Kanton Luzern

Siehe auch:
 Schlimmbach